Сосо — многозначное слово (омоним).
 Сосо (сусу) — язык народа сусу, проживающего в Гвинее и Сьерра-Леоне.
 Сосо — одиннадцатая буква тайского алфавита.
 Сосо — город в округе Джонс (США).

Личное имя 
Сосо — личное имя грузинского происхождения.

 Павлиашвили, Сосо — советский, грузинский и российский эстрадный певец и композитор.